Carpio o carpio puede hacer referencia a:

Fauna 
 Cyprinus carpio, nombre científico de la carpa.

Localidades  
 Carpio, municipio de la provincia de Valladolid, en Castilla y León.
 Carpio de Azaba, municipio de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 El Carpio, municipio de la provincia de Córdoba, en Andalucía.
 El Carpio de Tajo, municipio de la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha.
 Becerril del Carpio, pedanía del municipio de Alar del Rey, en la provincia de Palencia, Castilla y León.
 Diego del Carpio, municipio de la provincia de Ávila, en Castilla y León.
 Venta de Carpio, municipio del estado de México, en México.

Personas  
 Adolfo P. Carpio, filósofo argentino.
 Alfonso Carpio, cantaor flamenco
 Bernardo del Carpio, personaje legendario de la Edad Media española sefardí.
 José María Carpio y Castaños, intendente de la Armada española.
 Luis Enrique Carpio, educador peruano.
 Lusmila Carpio, cantante de música folclórica boliviana.
 Manuel Carpio, poeta y político mexicano.
 Mercedes Mígel Carpio, conocida artísticamente como Vega, cantautora española.
 Ramiro de León Carpio, presidente de Guatemala desde 1993 hasta 1996.
 Roberto Carpio, compositor peruano.
 Salvador Cayetano Carpio, político y dirigente sindical salvadoreño.
 Rolando "El Chino" Carpio, conocido guitarrista y compositor peruano de la banda de proto-punk Los Saicos.